Pierius ist der Familienname folgender Personen:

 Ulrich Pierius († 1642), deutscher reformierter Pfarrer
 Urban Pierius, (* um 1546–1616) deutscher lutherischer Theologe, Hochschullehrer, Superintendent, Generalsuperintendent
Pierius (Alexandria), 3. Jahrhundert, christlicher Theologe, Leiter der Katechetenschule in Alexandria